Dracovenator (/ˌdrækoʊvɛˈneɪtər/) é um gênero de dinossauro terópode dilofosaurídeo que viveu há aproximadamente 201 a 199 milhões de anos, durante a primeira parte do período Jurássico no que hoje é a África do Sul. Dracovenator era um carnívoro bípede, de construção moderada, de tamanho médio, que podia crescer até 7 m de comprimento estimado. Sua espécie-tipo foi denominada Dracovenator regenti e baseou-se apenas em um crânio parcialmente recuperado.

Descrição

Estima-se que o Dracovenator tenha medido entre 5,5 e 6,5 metros de comprimento. Outras estimativas sugerem que o Dracovenator tinha no máximo 7 metros de comprimento e pesava 400 kg. A amostra do holótipo, BP/1/5243, consiste em ambos os pré-maxilares, um fragmento da maxila, dois fragmentos de dentário, um osso surangular parcial, um osso angular parcial, um osso pré-articular parcial, um osso articular e vários dentes. Dracovenator tem uma dobra na mandíbula superior, entre a maxila e a pré-maxila. A extremidade posterior da mandíbula inferior apresenta uma série de protuberâncias e saliências, uma condição observada no Dilophosaurus, mas em extensão muito menor. Munyikwa e Raath (1999) reatribuíram o paratipo BP/1/5278, que foi originalmente atribuído a Syntarsus rhodesiensis, a Dracovenator, um espécime juvenil que consiste em ossos da frente do crânio, dentes e ossos da mandíbula.

Um diagnóstico é uma declaração das características anatômicas de um organismo (ou grupo) que o distinguem coletivamente de todos os outros organismos. Algumas, mas não todas, as características de um diagnóstico também são autapomorfias. Uma autapomorfia é uma característica anatômica distinta que é única para um determinado organismo. De acordo com Yates (2005), o Dracovenator pode ser distinguido com base nas seguintes características: a presença de uma grande fossa bilobada circundando um grande forame pré-maxilar lateral que está conectado à margem alveolar por um canal estreito profundo; um entalhe oblíquo profundo na superfície lateral do osso articular, separando o processo retroarticular da margem posterior da glenóide, um processo dorsal em forma de aba particularmente bem desenvolvido no osso articular - o primeiro no lado medial, apenas posterior à abertura do forame corda-timpânica e a segunda na lateral na margem anterolateral da fossa para o meio da mandíbula depressora.

Descoberta

O material tipo BP/1/5243 para Dracovenator foi descoberto na localidade "Upper Drumbo Farm" na parte superior da Formação Elliot que faz parte do Grupo Stormberg na Província de Eastern Cape, África do Sul. Foi coletado por James Kitching e Regent "Lucas" Huma em arenito que foi depositado durante o estágio Hettangiano do período Jurássico, há aproximadamente 201 a 199 milhões de anos. O material paratípico BP/1/5278 (originalmente atribuído a Syntarsus rhodesiensis) foi descoberto em 1981, também na Formação Elliot em lamito siltoso rosado-marrom que foi depositado em sedimentos Hettangianos.

O nome do gênero é uma contração das palavras latinas draco, que significa "dragão", e venator, que significa "caçador"; portanto, "caçador de dragões". "Draco" refere-se à sua descoberta no sopé de Drakensberg, que é a "Montanha do Dragão" em holandês. O descritor específico, regenti, foi nomeado em homenagem ao falecido regente ‘Lucas’ Huma, que era assistente de campo do Professor Kitching. Dracovenator foi descrito e nomeado por Adam M. Yates em 2005 e a espécie-tipo é Dracovenator regenti.

Classificação

Yates (2005) atribuiu Dracovenator ao clado Neotheropoda. A primeira análise cladística descobriu que este gênero formou um clado com os terópodes basais Dilophosaurus e Zupaysaurus. O crânio do espécime tipo exibe um mosaico de características terópodes ancestrais e derivadas. O cladograma a seguir, baseado na análise filogenética conduzida por Smith, Makovicky, Pol, Hammer e Currie em 2007, descreve as relações do Dracovenator e seus parentes próximos:

Dinossauros da África
Espécies fósseis descritas em 2005